Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” se poate referi la:

 Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Săndulești
 Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Ițcani
 Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Războieni
 Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Cozmești
 Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Gura Văii
 Biserica de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Oroiu
 Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Gura Humorului
 Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Călinești-Cuparencu
 Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Cajvana
 Biserica Sfinții Mihail și Gavriil din Măneuți
 Mănăstirea „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Turda (str. Bogata)
 Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Centrul Vechi al Brăilei
 Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Buzescu -

Vezi și 
 Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil